Don Juan XIV. századbeli spanyol mondahős

Irodalmi művek
Don Juan - Molière drámája
Don Juan - Byron 1819-ben megjelent, befejezetlenül maradt szatirikus költeménye
Don Juan - Bertolt Brecht Molière-adaptációja

Zenei művek
Don Giovanni (Don Juan) - Mozart operája

Filmek
 Don Juan, 1913-ban bemutatott holland film
 Don Juan, 1926-ban bemutatott amerikai filmdráma
 Don Juan, 1956-ban bemutatott francia-olasz-spanyol filmvígjáték
 Don Juan, avagy ha Don Juan nő lett volna (Don Juan ou Si Don Juan était une femme…), Roger Vadim 1973-as filmje
 Don Giovanni 1979-ben bemutatott francia-olasz film 
 Don Juan DeMarco, Jeremy Leven 1995-ben bemutatott romantikus drámája
 Don Juan, 1998-ban bemutatott spanyol-francia-német romantikus filmvígjáték
 Don Jon, egy 2013-ban bemutatott amerikai romantikus-dráma 

Hasonló
Don Juan de Austria vagy Ausztriai János (1547–1578) spanyol hadvezér, V. Károly német-római császár és spanyol király törvénytelen fia
Don Juan José de Austria (1629–1679) herceg, IV. Fülöp spanyol király törvénytelen fia
Castrillo de Don Juan település Spanyolországban